«Сольноки Олай» () — венгерский баскетбольный клуб из города Сольнок, выступающий в чемпионате Венгрии. Многократный чемпион Венгрии и обладатель кубка страны.

В сезоне 1991/1992 выступал в Европейской лиге ФИБА, а в сезоне 2010/11 принимал участие в кубке Вызова ФИБА.

Достижения 
 Чемпионат Венгрии:
 Чемпион (8): 1990/91, 2006/07, 2010/11, 2011/12, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2017/18
 Кубок Венгрии:
 Победитель (7): 2002, 2007, 2011, 2012, 2014, 2015, 2018

Сезоны

Состав команды

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт БК Сольноки Олай
 Фан-клуб БК «Сольнок» в РФ и ближнем зарубежье

Баскетбольные клубы Венгрии